Calopterygoidea — надродина бабок підряду Рівнокрилі бабки (Zygoptera).

Класифікація 
Надродина містить 5 родин:
 Calopterygoidea (Selys, 1850)
 Amphipterygidae (Selys, 1853)
 Calopterygidae (Selys, 1850)
 Euphaeidae (Selys, 1853)
 Chlorocyphidae (Cowley, 1937)
 Dicteriadidae (Selys, 1853)
 Polythoridae (Munz, 1919)

Посилання 
 Fauna Europa (2004) Fauna Europaea version 1.1,  www.faunaeur.org – utbredelsesdatabase for europeiske dyr. 
 Sahlén, Göran. 1996. Sveriges Trollsländor. Feltbiogerna. 165 sider. ISBN 91-85094-43-9 
 Calopterygoidea - http://www.taxonomy.nl 

Рівнокрилі бабки
Надродини комах